Jigme Gyatso (1975-), moine, cinéaste et ancien prisonnier politique tibétain.
 Labrang Jigme Gyatso (1966-2022), moine et ancien prisonnier politique tibétain.
 Jigme Gyatso (militant tibétain) (1961-), moine et ancien prisonnier politique tibétain.

Voir aussi